Planitrochus amicus är en snäckart som beskrevs av Perner 1903. Planitrochus amicus ingår i släktet Planitrochus och familjen pärlemorsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Pärlemorsnäckor
amicus